Проклиан () — римский политический деятель второй половины IV века.

Проклиан происходил из Македонии. Из одного письма ритора Либания следует, что около 365 года он занимал должность наместника провинции Евфратисия. В 366—367 годах Проклиан был префектом Египта.

Примечания

Литература 
 

Префекты Египта